

Топонимы 
 Луншань (Ляоюань) — район городского подчинения городского округа Ляоюань провинции Гирин (КНР).
 Луншань (Сянси) — уезд Сянси-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хунань (КНР)

Археология 
 Культура Луншань